Chiesa di Sant'Onofrio – chiesa di Ascoli Piceno
 Chiesa di Sant'Onofrio – chiesa di Casalvecchio Siculo
 Chiesa di Sant'Onofrio – chiesa di Cerreto Sannita
 Chiesa di Sant'Onofrio – chiesa di Firenze
 Chiesa di Sant'Onofrio – chiesa di Sant'Onofrio, frazione di Lanciano in provincia di Chieti
 Chiesa di Sant'Onofrio – chiesa di Malfa
 Chiesa di Sant'Onofrio Re – chiesa di Palermo
 Chiesa di Sant'Onofrio al Gianicolo – chiesa-convento di Roma
 Chiesa di Sant'Onofrio dei Vecchi – chiesa monumentale di Napoli